U 115 bezeichnet:
 ein nie fertiggestelltes U-Boot der deutschen Kaiserlichen Marine im Ersten Weltkrieg, siehe SM U 115
 ein nie fertiggestelltes U-Boot der deutschen Kriegsmarine im Zweiten Weltkrieg, siehe U-Boot-Klasse XI

Abkürzung